Li Qiang puede referirse a las siguientes personas:

 Li Qiang (piragüista) (1989-), piragüista chino;
 Li Qiang (remero) (1985-), remero chino.
 Li Qiang (1959-), secretario del PCCh de Shanghái.